Fernleitung steht für:
 Telefonleitung über große Entfernung, früher über ein Verstärkeramt
 Hochspannungsleitung über große Entfernung
 Pipeline, Rohrleitung für Gase oder Flüssigkeiten über große Entfernung